Contea di Lowndes o Lowndes County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lowndes – Alabama
 Contea di Lowndes – Georgia
 Contea di Lowndes – Mississippi